EIM peut désigner :
 École Internationale de Montpellier, aujourd'hui Montpellier Business School ;
 événement indésirable médicamenteux un événement néfaste médicamenteux pouvant provenir d’un effet indésirable ou d’une erreur médicamenteuse.
Établissement Industriel de Maintenance (SNCF), ancien nom remplacé par Technicentre.
 Equipe Intervention Maintenance